El Hospital Clínica San Agustín fue el primer hospital privado ubicado en la Cabecera Cantonal del Cantón Loja al sur de la Región interandina del Ecuador empezó su construcción en 1955 en el sector de la calle 18 de Noviembre y Azuay, su construcción finalizó en 1959 siendo el 28 de agosto de ese mismo año su inauguración por Virginia Witt Añazco de Rodríguez, (Loja, Ecuador, 4 de enero de 1887 -  ibídem 15 de febrero de 1979) hija de Ernesto Witt y Ricarda Añazco de ascendencia alemana. En 1912 Virginia Witt contrajo matrimonio con el Dr. Máximo Agustín Rodríguez Jaramillo  y procrearon cinco hijos, Virginia María, Máximo, Ernesto, José y Vicente Rodríguez Witt, todos ellos prestantes lojanos.

Historia 

En 1955 el Hospital Clínica San Agustín empezó su construcción bajo la promotoría de Virginia Witt, viuda de Rodríguez quien con recursos propios concluyó su edificación en 1959. Se inauguró con el nombre de Clínica San Agustín en honor al Santo San Agustín de quién la familia Witt Rodríguez era devota. El Hospital fue construido en su ubicación actual en las calles 18 de Noviembre y Azuay en la ciudad de Loja. Actualmente se lo conoce como Hospital Clínica San Agustín. Gracias a las modificaciones arquitectónicas e inversión tecnológica el hospital se categoriza como una institución de salud de segundo nivel.

El Hospital Clínica San Agustín fue el resultado del gran amor que Virginia Witt de Rodríguez sentía por Loja y sus tres hijos quienes se profesionalizaron como médicos en el exterior, de entre sus hijos se destaca la labor del doctor Vicente Rodríguez Witt quien luego de especializarse por 5 años en Moline y Chicago, Illinois (EE.UU.), regresó a la ciudad de Loja (Ecuador) como cirujano general en el año 1959, dedicando desde entonces su vida para la salud de los ciudadanos de Loja y su provincia, con un especial afecto hacia los más necesitados. Fundó junto a su madre y hermanos, socios, Virginia y Ernesto Rodríguez Witt el 28 de agosto el Hospital Clínica San Agustín.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio web oficial del Hospital Clínica San Agustín